Brnčići su mjesto smješteno na samom istoku grada Kastva. Brnčići su danas jedno od najznačajnihih i gospodarski razvijenih mjesta. Broje do 700 stanovnika.

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji